Сен-Рафаэль:
 Сен-Рафаэль — кантон в департаменте Вар во Франции.
 Сен-Рафаэль — коммуна в департаменте Вар, центр одноимённого кантона.
 Сен-Рафаэль — коммуна в департаменте Дордонь во Франции.
 Сен-Рафаэль — муниципалитет в провинции Квебек в Канаде.